Франкенталь () — город в Германии, город земельного подчинения, расположен в земле Рейнланд-Пфальц.

С 1755 по 1800 год в городе действовала одноимённая фарфоровая мануфактура.

География 
Город земельного подчинения. Население составляет 46 793 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 43,78 км². Официальный код — 07 3 11 000.

Города-побратимы 
  Коломб (), Франция
  Штраусберг (), Германия
  Сопот (), Польша

Известные уроженцы 
 Маурер, Конрад фон (1823—1902) — немецкий историк германского права.
 Перрон, Карл (1858—1928) — немецкий оперный певец.
 Фанк, Арнольд (1889—1974) — режиссёр, оператор и монтажёр, основатель жанра горного фильма и его наиболее крупный представитель.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца
Внерайонные города Германии
Внерайонные города Рейнланд-Пфальца